Eric Carlsson (politiker) kan åsyfta
Eric Carlsson (socialdemokrat)
Erik Carlsson (centerpartist)